Сесто-эд-Унити () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.

Население составляет 2806 человек, плотность населения составляет 108 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 26028. Телефонный код — 0372.

Ссылки